Braunmiller ist der Familienname folgender Personen:

 Annina Braunmiller-Jest (* 1985), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin, siehe auch Annina Jest
 Franz Joachim Braunmiller (* 1954), deutscher Fotograf
 Franz Xaver W. Braunmiller (1905–1993), deutscher Maler und Bildhauer